Audio Architecture 2 é um álbum compilação mixado pelo DJ Marky e lançado pela gravadora Trama em 2001.

Faixas

Ligações externas
Sítio oficial do DJ Marky

Álbuns de 2001
Álbuns de DJ Marky